Madou peut désigner :

Toponyme 
 Madou, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso.
 Madou, une localité située dans le département de Yaho au Burkina Faso.
 Madou, une ville de Taïwan.

Odonyme 
 Place Madou et tour Madou à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) ;  
 Madou, une station de métro de Bruxelles, sur la ligne 2.

Patronyme 
 Jean-Baptiste Madou (1796-1877), un peintre et illustrateur belge ;  
 Cora Madou (1891-1971), une chanteuse réaliste française ;  
 Madou (1965- ), une artiste chanteuse béninoise.

Autres 
 Automobiles Madou, un constructeur français de voitures dont la production débute en 1922 pour se terminer en 1925 ou 1926.
 Madou, un groupe belge de musiciens.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Odonyme